Turmhügel Oberweißenbach steht für folgende geographische Objekte in der Gemeinde Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern:

 Turmhügel Oberweißenbach I
 Turmhügel Oberweißenbach II

Siehe auch:
 Burgstall Oberweißenbach in der Gemeinde Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern